Medienforum steht für
 Medienforum.nrw
 Medienforum münster